Барчи

 Барчи – село в Албании.
 Барчи, Иштван (1866–1943) – венгерский государственный деятель.